Ритон — многозначный термин:

 Ритон — сосуд (рог) для питья в виде опущенной вниз головы животного
 «Ритон» — болгарский поп-дуэт